Appellate Division bezeichnet:
 Appellate Division (Südafrika), ein historisches Gericht in Südafrika
 New York Supreme Court, Appellate Division, ein Gericht im US-amerikanischen Bundesstaat New York